The Enchanted April – romanzo del 1923 di Elizabeth von Arnim

Teatro
 Enchanted April – commedia teatrale del 2003 di Matthew Barber
 Enchanted April – musical del 2010 con musiche di Richard B. Evans e testi di Charles Leipart

Film
 Un incantevole aprile (Enchanted April) – film statunitense del 1935, diretto da Harry Beaumont
 Un incantevole aprile (Enchanted April) – film britannico del 1992 diretto da Mike Newell